Eliab Lira (10 de dezembro de 1967) é um músico, compositor, produtor artístico e educador musical brasileiro.

Pernambucano de nascimento, foi morar em Brasília no ano de 1972. Graduado em educação musical, iniciou seus estudos musicais, ainda adolescente, na Escola Parque de brasília. Em 1986, fundou, com amigos, a banda de pop rock 'Edris'. Chegou a dividir palco com músicos da capital que mais tarde ficariam famosos, como Cássia Eller, Legião Urbana e Capital Inicial.

Com o fim da banda em 1998, passou a fazer carreira solo e, desde então, vem divulgando o seu trabalho por meio de shows, festivais e atividades múltiplas via Internet.

Lançou dois CDs que juntos venderam mais de vinte mil cópias e suas músicas são tocadas em rádios do Brasil, Portugal e França. 

Cantores de Pernambuco
Naturais de Timbaúba
Violonistas de Pernambuco